A 2021-es tornász-Európa-bajnokságon a torna férfi egyéni összetett versenyszámának selejtezőjét április 22-én, a döntőjét április 23-án rendezték. A versenyt az orosz Nyikita Nagornij nyerte meg, aki mind a hat versenyszámban kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és ezzel sorozatban a második Európa-bajnoki címét szerezte meg. Honfitársa, David Beljavszkij végzett a második helyen, míg az ukrán Illja Kovtun felállhatott a dobogó harmadik fokára.

Eredmények 
Az eredmények pontban értendők.

Selejtező 
A selejtező első huszonnégy helyezettje jutott a döntőbe. A döntősök zölddel vannak jelölve, míg a tartalékok kékkel.

Magyarázat:• D = D-érték (nehézségi pont) • E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • Lev = levonás • DNS = visszalápett

Döntő 

Magyarázat:• D = D-érték (nehézségi pont) • E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • Lev = levonás • DNS = visszalápett • DNF = nem fejezte be (helyezetlen)

Megjegyzés

Jegyzetek

Források 
 

EF